— японський актор озвучення, співак і оповідач. Він одружився з акторкою Ао Такахаші.

Біографія

Кар'єра 
У 2003 році він дебютував у ролі Кюу в телевізійному аніме «E's Otherwise». До травня 2011 року він працював у компанії Production Baobab. З червня того ж року він приєднався до гурту Axlone.

5 січня 2017 року в одному з блогів з'явилася інформація про те, що він одружився з Ао Такахасі.

31 березня 2018 року він залишив Axlone, а у квітні того ж року став співзасновником агенції BLACK SHIP разом із колегою-актором озвучування Дзюном Фукуямою.

Фільмографія

Аніме

Примітки

Посилання 

  

Сейю
Японські співаки
Персоналії:Ґіфу
Народились 1978